

Cinema e televisione 
 Coma profondo (Coma) – film del 1978 diretto da Michael Crichton
 Koma (o Coma) – film del 2009 diretto da Ludwig Wüst
 Coma (Кома) – film del 2019 diretto da Nikita Argunov
 Coma – film del 2022 diretto da Bertrand Bonello
 Coma – miniserie televisiva statunitense del 2012

Musica 
 Coma – gruppo musicale polacco
 Coma – brano musicale dei Guns N' Roses, incluso nell'album Use Your Illusion I del 1991
 Coma – album di Enigma del 2010
 Coma – singolo di Gemitaiz del 2016

Persone 
 Franché Coma – chitarrista statunitense
 Marc Coma – pilota spagnolo di rally raid

Altro 
 Coma – in medicina, profondo stato di incoscienza dal greco κῶμα, koma, sonno profondo.
 Coma – in ottica, tipo di aberrazione dal greco κομήτης , komētēs, cometa, letteralmente dalla lunga chioma, per la caratteristica distorsione delle immagini.
 Coma – romanzo del 1977 scritto da Robin Cook
 Coma (Qumans) – antica località dell'Egitto